W dziewiętnastu sezonach piłkarskich mistrzostw Ukrainy w najwyższej lidze w latach 1992-2010 wystąpiło 35 klubów. Rozegrały 4585 meczów (1089 zakończyło się remisem), strzelając 10996 bramki (średnio 2,4 na spotkanie).

Tabela (stan na 18 maja 2010) 

Uwaga: W sezonie 2001/2002 w rundzie jesiennej występował klub CSKA Kijów, a w rundzie wiosennej zastąpił go Arsenał Kijów, dlatego sezon podzielony na pół.

Medaliści

Najwięcej startów

Najlepsza średnia zwycięstw

Najlepsza średnia zdobytych bramek

Najlepsza średnia straconych bramek

Najlepsza średnia punktów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tabela wszech czasów na uafootball.net.ua 
 Tabela wszech czasów ukranianfootball.narod.ru 

Piłkarskie rankingi
Rozgrywki piłkarskie na Ukrainie